Matucana (geslacht), een geslacht van cactussen
 Matucana (district), een district van Peru